Izliten (en berbère : ⵉⵣⵍⵉⵜⵏ), ou Isliten, ou Zliten, serait l'ancêtre des Ait Ifren, des Imaghrawen, et des Irnyan, etc.. Son père fut Ifri.

Il habitait la Libye antique, dans la région actuelle du Fezzan. La ville libyenne de Zliten porte son nom. Plusieurs portraits de gladiateurs de Zliten ont été illustrés dans plusieurs mosaïques romaine à l'époque de la défaite des Garamantes face aux Romains. Ses mosaïques se trouvent dans le musée de Rome et de Milan.

Notes et références

Voir aussi 
Berbères
Zénètes
Garamantes
Gétules
Ifren
Maghraouas

Zénètes
Berbères
Berbères en Libye